Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1947. je drugi put zaredom osvojla Crvena zvezda iz Beograda.

Savezno prvenstvo 
Igrano u Zagrebu.

Republička prvenstva

Prvenstvo Hrvatske

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1967. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1947